Gilles Yapi Yapo – ex calciatore ivoriano, centrocampista
 Joseph Aké Yapo – arcivescovo cattolico ivoriano
 Mennan Yapo – produttore cinematografico, regista, sceneggiatore e attore tedesco